Poljane (slowenisch für „Gefilde“, „Flur“) steht für folgende geographische Objekte:

in Kroatien:
 Poljane (Opatija), Ortsteil der Stadt Opatija, Gespanschaft Primorje-Gorski kotar

in Slowenien:
Poljane (Ljubljana), Stadtteil im Stadtbezirk Center, Ljubljana
 Poljane (Šentvid), Ortschaft im Stadtbezirk Šentvid (Ljubljana), Ljubljana
 Dolenje Poljane, (deutsch Unterpölland), Ort in der Gemeinde Loška Dolina, Region Primorska
 Kočevske Poljane (deutsch Pöllandl), Ortsteil der Gemeinde Dolenjske Toplice, Region Dolenjska
 Kresniške Poljane (deutsch Kreßnitzpollane), Ortsteil der Gemeinde Litija, Region Dolenjska
 Male Poljane (deutsch Kleinpölland in der Unterkrain, auch Ellenbach), Ortsteil der Gemeinde Škocjan (Gemeinde), Region Dolenjska
 Poljane, Cercno (deutsch Pölland bei Kirchheim), Ortsteil der Gemeine Cerkno, Region Goriška
 Poljane nad Blagovico (deutsch Polane ob Glogowitz), Ortsteil der Gemeinde Lukovica, Region Kranjska
 Poljane nad Škofjo Loko (deutsch Gorenja vas-Poljane), Ortsteil der Gemeinde Gorenja vas-Poljane, Region Gorenjska
 Poljane pri Mirni Peči (deutsch Pollenmarkt), Ortsteil der Gemeinde Mirna Peč, Region Dolenjska
 Poljane pri Podgradu, Ortschaft in der Gemeinde Hrpelje-Kozina, Region Primorska
 Poljane pri Primskovem (deutsch Pollen bei Prinzgau), Ortsteil der Gemeinde Šmartno pri Litiji, Region Dolenjska
 Poljane pri Stični (deutsch Pollan bei Sittich), Ortsteil der Gemeinde Ivančna Gorica, Region Dolenjska 
 Poljane pri Štjaku, Dorf in der Ortsgemeinschaft Štjak, Gemeinde Sežana, Region Primorska
 Poljane pri Žužemberku (deutsch Pölland bei Seisenberg), Ortsteil der Gemeinde Žužemberk, Region Dolenjska
 Poljane, Rečica ob Savinji (deutsch Au bei Rietz), Ortsteil der Gemeinde Rečica ob Savinji, Region Spodnja Štajerska
 Štangarske Poljane (deutsch Sankt Antoni in der Unterkrain), Ortsteil der Gemeinde Šmartno pri Litiji, Region Dolenjska
 Velike Poljane (deutsch Großpölland bei Sankt Kanzian), Ortsteil der Gemeinde Škocjan (Gemeinde), Region Dolenjska

in Serbien:
 Poljane (Obrenovac), Ort in der Gemeinde Obrenovac, Opština Obrenovac, Okrug Belgrad